Lill-Björkvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Björkvattnet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (15,5 ha)
Lill-Björkvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (8,25 km²)

Se även
Björkvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn